Kohlpalme bezeichnet:

 die beiden Palmenarten
 Euterpe edulis
 Euterpe oleracea
 die südafrikanische Araliaceae Cussonia paniculata